Zancleopsis är ett släkte av nässeldjur. Zancleopsis ingår i familjen Zancleopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Zancleopsis